Peribea (filla d'Eurimedont).
 Peribea (filla d'Alcàtou).
 Peribea, mare de Tideu.